Алматинская ТЭЦ-2
 Астраханская ТЭЦ-2
 Барнаульская ТЭЦ-2
 Березниковская ТЭЦ-2
 Бобруйская ТЭЦ-2
 Владивостокская ТЭЦ-2
 Владимирская ТЭЦ-2
 Волгоградская ТЭЦ-2
 Волгодонская ТЭЦ-2
 Волжская ТЭЦ-2
 Воркутинская ТЭЦ-2
 Воронежская ТЭЦ-2
 Гомельская ТЭЦ-2
 Гродненская ТЭЦ-2
 Ивановская ТЭЦ-2
 Ижевская ТЭЦ-2
 Йошкар-Олинская ТЭЦ-2
 Казанская ТЭЦ-2
 Калининградская ТЭЦ-2
 Камчатская ТЭЦ-2 (г. Петропавловск-Камчатский)
 Карагандинская ТЭЦ-2 (г. Темиртау)
 Кишиневская ТЭЦ-2
 Комсомольская ТЭЦ-2 (г. Комсомольск-на-Амуре)
 Костромская ТЭЦ-2
 Красноярская ТЭЦ-2
 Курганская ТЭЦ-2
 Липецкая ТЭЦ-2
 Львовская ТЭЦ-2
 Минская ТЭЦ-2
 Могилёвская ТЭЦ-2
 Нижнекамская ТЭЦ-2
 Новокуйбышевская ТЭЦ-2
 Новосибирская ТЭЦ-2
 Норильская ТЭЦ-2 (пос. Талнах)
 Омская ТЭЦ-2
 Павлодарская ТЭЦ-2
 Пензенская ТЭЦ-2
 Петропавловская ТЭЦ-2
 Рижская ТЭЦ-2
 Ростовская ТЭЦ-2
 Саранская ТЭЦ-2
 Саратовская ТЭЦ-2
 Северодвинская ТЭЦ-2
 Смоленская ТЭЦ-2
 Тюменская ТЭЦ-2
 Улан-Удэнская ТЭЦ-2
 Ульяновская ТЭЦ-2
 Уфимская ТЭЦ-2
 Хабаровская ТЭЦ-2
 Харьковская ТЭЦ-2 (г. Эсхар)
 Чебоксарская ТЭЦ-2
 Челябинская ТЭЦ-2
 Читинская ТЭЦ-2
 Ярославская ТЭЦ-2

См. также 
 ТЭЦ (значения)